Naturschutzgebiet Feldberg steht für:

 Naturschutzgebiet Feldberg (Brilon, HSK-211) im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Feldberg (Brilon, HSK-512) im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Feldberg (Natur- und Landschaftsschutzgebiet) im Schwarzwald, Baden-Württemberg